Il singolare del torneo di tennis Challenger of Dallas 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Kevin Kim che ha battuto in finale Robert Kendrick 1-6, 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Justin Gimelstob (semifinali)
 Guillermo García López (secondo turno)
 Bobby Reynolds (primo turno)
 Kevin Kim (Campione)

 Thiago Alves (secondo turno)
 Simon Greul (primo turno)
 Rik De Voest (primo turno)
 Jeff Morrison (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger of Dallas 2006